Змагання зі сноубордингу в дисципліні гігантський слалом серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2002 року відбулися 8 лютого на горі Якебітай в містечку Яманоуті (Японія).

Це була перша поява сноубордингу на Зимових Олімпійських іграх. 2002 року гігантський слалом замінили на паралельний гігантський слалом.

Результати 
Спортсменам потрібно було двічі здолати трасу гігантського слалому. Переможців визначено за сумою двох спроб.
 

DNF - Не фінішував; DSQ - Дискваліфікований

Примітки 

Сноубординг на зимових Олімпійських іграх 1998